Grønningen har flere betydninger:

 Grønningen (kunstnersammenslutning) – en dansk kunstnersammenslutning og navn for dens årlige udstillinger
 Grønningen (film) – dansk filmskolefilm fra 2020 instrueret af Simon Mortensen

 steder
 Grønningen (København) – en gade i København
 Grønningen (Helsingør) – boligkvarter i Helsingør
 Grønningen (Nordby Sogn) – et areal i Nordby Sogn, Fanø Kommune
 Grønningen (Varde Kommune) – et areal i Ho Sogn og Oksby Sogn – Varde Kommune
 Grønningen fyr – et fyr i Norge